Le Trophée Juha-Rantasila est remis annuellement au défenseur inscrivant le plus de buts au cours de la saison régulière de hockey sur glace du Championnat de Finlande.

Il a été décerné pour la première fois au cours de la saison 1975-1976.

Joueurs récompensés

Références 

Juha-Rantasila